Алексєєв Георгій Миколайович — радянський футбольний арбітр
 Алексєєв Георгій Петрович — катеринославський поміщик